Андрушул:

 Андрушул де Жос — село в Кагульском районе Молдавии
 Андрушул де Сус — село в Кагульском районе Молдавии